Prokopij lahko pomeni:

 Prokopiji, družina iz antičnega Rima
 Prokopij (uzurpator) (326 - 366), rimski uzurpator, nečak cesarja Konstantina I. 
 Prokopij (magister militum) (422-424), rimski general, oče cesarja Prokopija Antemija
 Prokopij Antemij (okrog 420-472), cesar Zahodnega rimskega cesarstva
 Prokopij iz Gaze (okrog 465-528), krščanski retorik
 Prokopij iz Cezareje (okrog 500 – okrog 565), vzhodnorimski zgodovinar in pisec
 Prokopija (9. stoletje), hčerka bizantinskega cesarja Nikeforja I. in žena cesarja Mihaela I. Rangaba

 Sveti Prokopij, ime več svetnikov

 Procopius (pajek), rod pajkov iz družine Corinnidae